Húska může být:

příjmení
 Anton Húska (1826–1882), slovenský hudební skladatel, sbormistr a dirigent
 Augustín Marián Húska (1929–2016), bývalý slovenský politik (HZDS)
 Dalibor Húska (* 1985), český vědec, zabývající se biochemií a fyziologií rostlin 
 Helena Húsková (* 1944), slovenská herečka
 Ján Húska (* 1949), československý biatlonista
 Martin Húska (14. století–1421), táborský kněz, husita
 podobné
 Houska (příjmení)
 Houška (příjmení)

Slovenská příjmení